Зачёт производителей в рамках чемпионата мира по ралли разыгрывался с момента возникновения мирового первенства в 1973 году. Победу  одерживает команда, которая набрала наибольшее количество очков в сезоне. Система начисления очков постоянно изменялась. На 2021 год в зачёт идут два лучших результата пилотов команды за этап, а также начисляются очки за Power Stage.

Первым чемпионом стала команда Alpine-Renault с автомобилем Alpine A110. С 1973 года только 13 конструкторов побеждали в зачёте производителей, наиболее успешной является итальянская компания Lancia с десятью победами (из них шесть подряд). В семнадцати случаях победитель личного зачёта среди пилотов не выступал за команду, которая первенствовала в зачёте производителей.

Победители

По сезонам
Полужирным выделены сезоны, когда чемпион мира среди пилотов выступал за команду, победившую в зачёте производителей. Компанию Talbot в 1981 году официально представлял британский дилер марки. С 1986 года команда марки Ford выступала по британской гоночной лицензии, в 2012 году Ford свернул полноценную программу в чемпионате и только оказывал заводскую поддержку команде M-Sport.

 до 1977 личный зачёт для пилотов не разыгрывался

По конструкторам
Полужирным выделены сезоны, когда и пилот становился чемпионом

По странам

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по ралли 
 Результаты всех этапов чемпионата мира по ралли на ewrc-results.com 
 Турнирные таблицы чемпионата мира по ралли на juwra.com 

WRC